De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Allerton (Illinois)
Allerton (Iowa)
Allerton Garden, een botanische tuin op Kauai (Hawaï) 
Allerton (Liverpool), een wijk in Liverpool